La Route nationale 86 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 route nationale 86 en Argentine
 route nationale 86 en Belgique
 route nationale 86 en Estonie
 route nationale 86 en France métropolitaine

RN86 peut aussi faire référence à :
 RN86, un roman de Jean-Bernard Pouy paru en 1992.

Voir aussi